Альпин:

 Альпин — частный гражданский аэродром, расположенный в 98 километрах к западу от центрального делового района города Дэдхорс (Аляска), США
 Альпин I — король пиктов (ок. 726—728?)
 Альпин II — король пиктов в 775—780 гг
Альпин, Лев Моисеевич (1898—1986) — советский геофизик.

См. также 
 Альпин-Центр — парк развлечений в городе Ботроп (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).